UHF est un sigle qui peut signifier:

 Ultra haute fréquence, bande du spectre radioélectrique comprise entre  et 

UHF peut aussi faire référence à :

 UHF, film américain de Weird Al Yankovic
 UHF - Original Motion Picture Soundtrack and Other Stuff, trame sonore du film
 UHF, groupe de musique rock portugais
 UHF Follow-On System, système de satellites militaires américains